Войковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Усть-Порозиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1048 человек, в том числе 492 мужчины и 556 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1034 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 посёлок Воробьёво,
 село Кособоково,
 село Усть-Порозиха,
 посёлок Чупино.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района